Ива́новка () — село на Украине, находится в Волновахском районе Донецкой области.

Код КОАТУУ — 1421582801. Население по переписи 2001 года составляет 1 052 человека. Почтовый индекс — 85700. Телефонный код — 6244.

Известные уроженцы 
 Бакланов, Михаил Иванович (1914—1990) — белорусский советский архитектор. Заслуженный архитектор Белорусской ССР.

Адрес местного совета 
85763, Донецкая область, Волновахский р-н, с. Ивановка, ул.40 лет Победы, 48, 9-12-31

Ссылки 
 Ивановка на сайте Верховной рады Украины 
 Ивановка на сайте «История городов и сёл»

Населённые пункты Волновахского района